Handbollsligan 2016/2017 är den 83:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll.

Inför säsongen byttes namnet på Sveriges högsta division, från Elitserien till Handbollsligan. IFK Ystad anslöt via en direktplats, efter att ha vunnit Allsvenskans grundserie säsongen innan.

IFK Kristianstad vann serien. Söndagen den 2 april säkrade laget sin tredje raka serieseger, i och med seger i 31:a omgången borta mot HIF Karlskrona. IFK Kristianstad vann sedan även SM-slutspelet och blev svenska mästare, efter att ha slagit Alingsås HK i finalen den 27 maj med 31–25.

Deltagande lag 
Från Elitserien 2015/2016 (10 lag):
 IFK Kristianstad
 Alingsås HK
 Lugi HF
 Ystads IF
 HK Malmö
 IK Sävehof
 Redbergslids IK
 Eskilstuna Guif
 Hammarby IF
 Ricoh HK

Från Allsvenskan 2015/2016 (1 lag):
 IFK Ystad

Efter Handbollsligakval (3 lag):
 IFK Skövde (kvar i högsta serien efter seger 3-1 mot LIF Lindesberg)
 HK Aranäs (kvar i högsta serien efter seger 3-0 VästeråsIrsta HF)
 HIF Karlskrona (kvar i högsta serien efter seger 3-2 mot OV Helsingborg)

Tabell

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler 
Kvartsfinalerna spelas i bäst över fem matcher, lag 1-4 har hemmafördel i en eventuell femte och avgörande match.

Semifinaler

Final

Svenska mästare 
Tränare: Ola Lindgren

 Spelare
 Leo Larsson
 Nebojša Simić
 Arnar Freyr Arnarsson
 Philip Henningsson
 Tim Sørensen
 Stig-Tore Moen Nilsen
 Albin Lagergren
 Johannes Larsson
 Ólafur Guðmundsson
 Viktor Hallén
 Jerry Tollbring
 Gunnar Steinn Jónsson
 Richard Hanisch
 Inge Aas Eriksen

Statistik

Skytteliga 
De tio spelare som gjorde flest mål i grundserien:

Referenser

Noter 

Sport i Sverige 2016
Sport i Sverige 2017
Handbollssäsongen 2016/2017
2016/2017